Катерина Ориана Эхандия Сарате (, род. 14 августа 2001 года) — венесуэльская тяжелоатлетка. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2018 года в весовой категорий до 45 кг. Победительница юношеских Олимпийских игр 2018 года в весовой категории до 44 кг.

Карьера 
В 2018 году на юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе, венесуэльская тяжелоатлетка завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 кг с результатом 162 кг в сумме двоеборья. В том же году участвовала на Чемпионате мира и завоевала бронзовую медаль с результатом 157 кг в сумме двоеборья. В 2019 году перешла на весовую категорию до 49 кг.

Спортивные результаты 

Тяжелоатлеты Венесуэлы